Ooster- en Westerkade in Utrecht
 Westerkade (Amsterdam)
 Westerkade (Gouda) 
 Westerkade (Groningen)
 Westerkade (Leeuwarden)
 Westerkade (Rotterdam)
 Westerkade (Schiedam)